Olympiapark (Berlijn)
 Olympic Park (Londen)
 Olympic Park (Montreal)
 Olympiapark (München)
 Olympiapark (Rustenburg), Zuid-Afrika